Nom de dos golfs de la costa d'Àfrica del Nord:
 Sirtis o Sírtica, fou una regió de la costa nord d'Àfrica entre els golfs Sirtis Major i Sirtis Menor.
 Sirtis Major
 Sirtis Menor